Линкенбах:

 Линкенбах — коммуна в Германии.
 Линкенбах — река в Германии.